Аквасанта-Терме () — город в Италии, расположен в регионе Марке, подчинён административному центру Асколи-Пичено (провинция).

Население составляет 3347 человек, плотность населения составляет 24 чел./км². Занимает площадь 138 км². Почтовый индекс — 63041. Телефонный код — 00736.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 29 сентября.

Ссылки 

Города Италии